Anderstorp kan avse:

 Anderstorps socken – en socken i Småland
 Anderstorps landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1952
 Anderstorps municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Anderstorps landskommun 1943–1952
 Anderstorps köping – en tidigare kommun i Jönköpings län 1953–1970
 Anderstorps kommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1971–1973
 Anderstorp – en ort i Gislaveds kommun 
 Anderstorp Raceway – en racerbana
 Anderstorps församling – en församling i Gislaveds pastorat i Östbo-Västbo kontrakt i Växjö stift
 Anderstorps kyrka – en kyrkobyggnad i Anderstorp i Gislaveds kommun i Jönköpings län
 Anderstorps distrikt – ett distrikt i Gislaveds kommun och Jönköpings län 2016–
 Anderstorp, Skellefteå – ett bostadsområde
Anderstorps_gård - en herrgård som gett namn till bostadsområdet
 Anderstorpsgymnasiet – gymnasium i Skellefteå 
 Anderstorps eneskog – skogsområde i Klippans kommun